Alexander Laing (1903-1976) – scrittore statunitense
 Alexander Gordon Laing (1793-1826) – esploratore scozzese
 Brian Laing (1985) – cestista statunitense
 Christie Laing (1985) – attrice canadese
 David Laing (1774-1856) – architetto inglese 
 David "Dave" Laing (1947) – giornalista inglese 
 David Laing (1793-1878) – antiquario scozzese
 David "Davie" Laing (1925-2017) – calciatore scozzese
 Eduardo Laing (1951) – calciatore honduregno
 Eleanor Laing (1958) – politica britannica
 Hugh Laing (1911-1988) – ballerino barbadiano
 Lance Laing (1988) – calciatore giamaicano
 Leslie Laing (1925-2021) – velocista giamaicano
 Louis Laing (1993) – calciatore inglese
 Nathaniel Mendez-Laing (1992) – calciatore inglese
 Robert Malcolm Laing (1793-1826) – esploratore scozzese
 Ronald Laing (1927-1989) – psichiatra scozzese